Бе́ркеши () — венгерская фамилия.

 Беркеши, Андраш (1919—1997) — известный венгерский писатель-коммунист.
 Беркеши, Шандор (род. 1963) — российский кинооператор.

См. также 
 Беркеш